Regno Unito
 Willington – parrocchia civile del Bedfordshire
 Willington – parrocchia civile del Cheshire
 Willington – parrocchia civile del Derbyshire
 Willington – paese del Durham
 Stati Uniti d'America
 Willington – census-designated place della Contea di McCormick, Carolina del Sud
 Willington – città della Contea di Tolland, Connecticut